Adap (taal), met taalcode adp volgens ISO 639
Adenosinedifosfaat, een bio-organische verbinding
ADP (bedrijf), een Amerikaanse multinational
Aéroports de Paris, een Franse beheerder van luchthavens
Alessandro Del Piero, een Italiaanse voetballer
Algemene Democratische Partij, een voormalige Nederlandse politieke partij